Лондон 1899 — 7-й конгресс Британского шахматного союза. 

В рамках конгресса проведено два турнира. В главном турнире принимали участие мировые звёзды и сильнейшие английские мастера. Победителем главного турнира стал действующий на тот момент чемпион мира Эм. Ласкер. Турнир стал последним соревнованием в жизни первого чемпиона мира В. Стейница.

В побочном турнире участвовали молодые перспективные шахматисты и английские игроки второго эшелона. Турнир проходил в упорной борьбе и завершился победой Ф. Маршалла, который уже в следующем году выдвинулся в число ведущих шахматистов мира.

Турнирная таблица

Главный турнир 

Р. Тейхман выбыл из турнира после 4-го тура, но его результаты были засчитаны в окончательный итог.

Побочный турнир

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 48—49.
 
 

Лондон (шахматный турнир)
1899 год в шахматах
1899 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1899 году